Niklas Anger, né le  à Stockholm, est un joueur suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d’ailier.

Biographie 
Niklas Anger naît le  à Stockholm et fait ses classes junior à Djurgården. En 1995, il est repêché lors du repêchage d'entrée dans la LNH au cinquième tour ( au total) par les Canadiens de Montréal. Il fait ses débuts en Elitserien avec son club formateur au cours de la saison 1995-1996. Durant la saison suivante, il est prêté à Arlanda et au Linköpings HC en Division 1. Niklas Anger joue sa première saison complète en Elitserien avec Djurgården lors de la saison 1997-1998. Il quitte Djurgården pour l’AIK IF après cette saison-là, et y reste quatre ans, avant de rejoindre le Brynäs IF.

En 2004, il quitte la Suède pour jouer en Suisse, avec le HC Sierre et termine meilleur scoreur du championnat de Ligue nationale B. En , durant une partie face au Forward Morges HC, son coéquipier Pascal Avanthay est chargé par Martin Gélinas et s’effondre sur la glace, subissant un arrêt cardiaque. Niklas Anger le sauve en lui faisant un massage cardiaque.

Il rejoint, en 2005, le HC Bâle, où il reste deux saisons. Il retourne ensuite dans son club formateur pour deux saisons, avant de se lier avec le Timrå IK. Il quitte ce club en  pour revenir au HC Bâle. Il doit quitter le club rhénan au terme de la saison 2009-2010 et s’engage en Série A avec le HC Alleghe. Il ne reste qu’une seule saison en Italie, avant de revenir une nouvelle fois en Suède, au Almtuna IS, en Allsvenskan. En 2012, il rejoint le HC Gherdeina en Série B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995||Djurgården U20||J20 SuperElit|| 30|| 14|| 12|| 26|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|1995-1996||Djurgården||Elitserien|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Djurgården U20 || J20 SuperElit || 24 || 13 || 16 || 29 || 26 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="4"|1996-1997||Djurgården||Elitserien|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Arlanda||Division 1|| 16|| 5|| 9|| 14|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Linköpings HC||Division 1|| 10|| 2|| 2|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Djurgården U20||J20 SuperElit|| 2|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1997-1998||Djurgården||Elitserien|| 45|| 2|| 5|| 7|| 37|| 12|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|1998-1999||AIK IF||Elitserien|| 47|| 6|| 6|| 12|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1999-2000||AIK IF||Elitserien|| 50|| 11|| 13|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001||AIK IF||Elitserien|| 50|| 5|| 10|| 15|| 22|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2001-2002||AIK IF||Elitserien|| 50|| 12|| 20|| 32|| 16|| 9|| 5|| 2|| 7|| 8
|-
|2002-2003||Brynäs IF||Elitserien|| 48|| 12|| 20|| 32|| 28|| 10|| 9|| 9|| 18|| 12
|-
|2003-2004||Brynäs IF||Elitserien|| 50|| 11|| 15|| 26|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2004-2005||HC Sierre||LNB|| 44|| 25|| 60|| 85|| 28|| 14|| 7|| 13|| 20|| 8
|-
|HC Ambrì-Piotta||LNA|| 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2005-2006||HC Bâle||LNA|| 42|| 9|| 28|| 37|| 20|| 5|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|HC Sierre||LNB|| -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
|2006-2007||HC Bâle||LNA|| 44|| 9|| 13|| 22|| 30|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2007-2008||Djurgården||Elitserien|| 53|| 9|| 22|| 31|| 26|| 5|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
|rowspan="2"|2008-2009||Djurgården||Elitserien|| 51|| 23|| 19|| 42|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Djurgården U20||J20 SuperElit|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010||Timrå IK||Elitserien|| 26|| 2|| 3|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010||HC Bâle||LNB|| 21|| 6|| 12|| 28|| 14|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2010-2011||HC Alleghe||Série A|| 40|| 8|| 40|| 48|| 26|| 5|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
|2011-2012||Almtuna IS||Allsvenskan|| 46|| 12|| 14|| 26|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013||HC Gherdeina||Série B|| 8|| 4|| 4|| 8|| 4|| - || - || - || - || - 
|-

|1995 || CE Jr. || 5|| 4|| 4|| 8|| 2||
|-
|1996 || CM Jr. || 7|| 3|| || || ||
|-
|1997 || CM Jr. || 6|| 5|| 0|| 5|| 2||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1977
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Linköpings HC
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Brynäs IF
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Bâle
Joueur du Timrå IK
Joueur du HC Alleghe
Joueur du HC Gherdeina
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Almtuna IS